Pieter Bruegel è il nome di due pittori fiamminghi:

 Pieter Bruegel il Vecchio (ca. 1525-1569)
 Pieter Brueghel il Giovane (1564-1638) figlio di Pieter Bruegel il Vecchio